Qeqertasussuk bezeichnet:
 Qeqertasussuk (Insel, Arfersiorfik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Nunarsuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Alanngua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, bei Kangerluarsuk), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, bei Napasoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Sermersuut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Simiutaq, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Ilunngua), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Itilleq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Qoornoq) (Thomsen Ø), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Sermersooq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, bei Kangillermiut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Qeqertasussussuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Qussuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, bei Arsuk), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Arsuutaa), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Eqalugalik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Nerutusoq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Qasigialik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Tallorutit), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Isaarutip Nunaa), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Simiutaq, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Eqaluit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Sydostbugten, östlich), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Sydostbugten, westlich) (Ikamiut Qeqertasussuat), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qeqertasussuk (Insel, Upernavik) (Bruun Ø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland